Walke ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Walke (* 1983), deutscher Fußballtorhüter
 Bernhard Walke (* 1940), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Friederike Walke (* 1984), deutsche Schauspielerin und Sprecherin
 Marie-Isabel Walke (* 1984), deutsche Schauspielerin und Zwillingsschwester von Friederike Walke
 Michael Walke (1956–1999), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Susan Walke (* 1957), deutsche Bildhauerin, Fotografin und Installationskünstlerin

Walke ist ein Ortsname:
 Walke (Mengen), Siedlungsplatz der Stadt Mengen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Walke (Oberwolfach), Dorf der Gemeinde Oberwolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Walkmühle